Сен-Жу-Сен-Рамбе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 55 км на південний захід від Ліона, 14 км на північний захід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5576 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13987,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  Тиргу-Нямц, Румунія (1999)

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

 Сен-Жу-Сен-Рамбер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жу-Сен-Рамбер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара